Suprême des Ducs est une marque commerciale d'une série de fromages industriels pasteurisés français fabriqués par l'usine fromagère Fromagerie Paul Renard installée à Flogny-la-Chapelle dans l'Yonne. Cette société est une filiale du groupe agro-industriel Bongrain.

Description 
Il s'agit de fromages à pâte molle et à croûte fleurie.

Notes et références 

Marque de fromage en France
Fromage au lait pasteurisé
Fromage au lait de vache
Fromage à pâte molle à croûte fleurie
Fromage industriel
Fromage de l'Yonne
Groupe Savencia